Mintzer ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Mintzer (* 1953), US-amerikanischer Jazz- und Fusion-Saxophonist und -Klarinettist sowie Komponist, Arrangeur und Bandleader
 Ross Mintzer (* 1987), US-amerikanischer Songschreiber und Tenor-Saxophonist